Мариса Томеј () је америчка глумица, рођена 4. децембра 1964. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
|1984.
|
|-{The Flamingo Kid}- 
|Менди
|
|-
|1985.
| Токсични осветник
|-{The Toxic Avenger}-
| -{Health Club Girl}-
|-
|1986
|
|-{Playing for Keeps}-
|Трејси
|
|-
|rowspan=2|1991.
|
|-{Oscar}-
| Лиса Проволоне
|
|-
|
|-{Zandalee}-
|Реми
|
|-
|rowspan=3|1992.
|Мој рођак Вини
|-{My Cousin Vinny}-
|Мона Лиса Вито
|-
|
|-{Equinox}-
|Роси Риверс
|
|-
|Чаплин 
|-{Chaplin}-
|Мабел Норманд
|
|-
|1993.
|
|-{Untamed Heart}-
|Каролајн
|
|-
|rowspan=2|1994.
|
|-{The Paper}-
|Марта Хакет
|
|-
|
|-{Only You}-
| Фејт Корвач
|
|-
|rowspan=2|1995.
|
|-{The Perez Family}-
| Дорита Евита Перез
|
|-
|
|-{Four Rooms}- 
| Маргарет
|
|-
|1996.
|
|-{Unhook the Stars}-
|Моника Ворен
|
|-
|rowspan=2|1997.
|
|-{A Brother's Kiss}-
|Миси
|
|-
|
|-{Welcome to Sarajevo}-
|Нина
|
|-
|1998.
|
|-{Slums of Beverly Hills}-
| Рита Абрамовиц
|
|-
|rowspan=5|2000.
|
|-{Happy Accidents}-
|Руби Вивер
|
|-
|
|-{The Watcher}- 
|др Поли Бејлман 
|
|-
|Шта жене желе
|-{What Women Want}-
|Лола
|
|-
|
|-{King of the Jungle}-
| детектив Костело
|
|-
|
|-{Dirk and Betty}-
|Парис
|
|-
|rowspan=2|2001.
|
|-{In the Bedroom}-
| Натали Страут
|-
|
|-{Someone Like You}-
|Лиз
|
|-
|rowspan=3|2002.
|
|-{The Wild Thornberrys Movie}-
|Бри Белкберн
|-
|
|-{Just a Kiss}-
|Пола
|
|-
|
|-{ The Guru}-
|Лекси
|
|-
|2003.
|
|-{Anger Management}-
|Линда
|
|-
|2004.
|
|-{Alfie}-
|Џули
|
|-
|rowspan=3|2005.
|Освајач
|-{Loverboy}-
|Сибил
|
|-
|
|-{Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School}-
| Мередит Морисон
|
|-
|
|-{Factotum}-
|Лора
|
|-
|2006.
|
|-{Danika}- 
|Danika
|
|-
|rowspan=3|2007.
|
|-{Grace Is Gone}-
|жена на базену
|
|-
|
|-{Wild Hogs}-
|Меги
|
|-
|
|-{Before the Devil Knows You're Dead}- 
|Џина Хансон
|
|-
|-
| 2007. || || -{The Rich Inner Life of Penelope Cloud}- || Пенелопи Клауд|| ТВ филм
|-
| 2008. || || -{War, Inc.}- || -{Natalie Hegalhuzen}-|| 
|-
| 2008. || Рвач || -{The Wrestler}- || Касиди/Пем|| 
|-
| 2010. || || -{Cyrus}- || Моли|| 
|-
| 2010. || || -{Grown Ups}- || -{Spectator}-|| појављивање
|-
| 2011. || || -{The Lincoln Lawyer}- || Маргарет Макфирсон|| 
|-
| 2011. || || -{Salvation Boulevard}- || Хони Фостер|| 
|-
| 2011. || Та луда љубав || -{Crazy, Stupid, Love.}- || Кејт|| 
|-
| 2011. || Мартовске иде || -{The Ides of March}- || Ајда Хоровиц|| 
|-
| 2015. || Опклада века || -{The Big Short}- || Синтија Баум|| 
|-
| 2016. || Капетан Америка: Грађански рат || -{Captain America: Civil War}- || Меј Паркер|| 
|-
| 2017. || Спајдермен: Повратак кући || -{Spider-Man: Homecoming}- || Меј Паркер|| 
|-
| 2018. || Прочишћење 4: Прво прочишћење || -{The First Purge}- || др Меј Апдејл|| 
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}- || Меј Паркер|| камео
|-
| 2019. || Спајдермен: Далеко од куће || -{Spider-Man: Far From Home}- || Меј Паркер|| 
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || Меј Паркер||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Америчке глумице
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози